Бароний, Цезарь (1538—1607) — католический историк, кардинал, член конгрегации ораторианцев.
 «Бароний» («Annales ecclesiastici»; 1588—1607) — сочинение кардинала Барония, в русском переводе «Годовые дела церковные от рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вновь переведенные, нужнейшие вещи из Барониуса, второго друкования» (1687); обязательная часть раскольничьего цветника (сборника). Издан в 1719 году в Москве под заглавием «Деяния церковные и гражданские».

См. также 
 Цветник (сборник)

Примечания